

Sigle 
 Aéroport international de Seattle-Tacoma, selon le code AITA ;
 Armée électronique syrienne, un groupe de pirates informatiques partisans du régime de Bachar el-Assad, dont l'acronyme anglais est SEA (pour Syrian Electronic Army) ;
 LGV Sud Europe Atlantique, ligne de TGV ;
 Référencement payant sur moteur de recherche, dont l'acronyme anglais est SEA ;
 Service des essences des armées, en France ;
 Service d'enquête sur les accidents des transports publics, en France ;
 Signalisation électro-automatique ;
 Société d'électronique et d'automatisme ;
 Société d'exploitation des adhésifs (Vernon) ;
 Société d'études aéronautiques ;
 Spectroscopie d'émission atomique ;
 Statistical Energy Analysis est une méthode employée en vibro-acoustique pour l'étude d'échanges d'énergies entre des systèmes ;
 Substitution électrophile aromatique ;
 Syndicat de l'enseignement agricole ;
 Syndicat des éditeurs alternatifs (bande dessinée) ;
 Mini-SEA (mini-Social cognition & Emotional Assessment) est une batterie de tests neuropsychologiques destinée à évaluer rapidement les troubles de la cognition sociale et émotionnelle.

Nom 
 Sea, genre de papillons ;

Sea est un mot anglais qui signifie "mer", se retrouvant dans les noms composés suivants :
 le Sea Harrier est un avion de combat ;
 le Sea Star est un pétrolier naufragé le  dans le golfe d'Oman, (voir liste de catastrophes) ;
 le Aegean Sea est un pétrolier naufragé le  dans la baie de Corogne, (voir liste de catastrophes) ;
 le Sea Empress est un pétrolier naufragé le  dans le golfe d'Oman, (voir liste de catastrophes) ;
  ;
Faux acronyme :
Société européenne des auteurs - dont l'acronyme officiel est SEuA (et non SEA).

Code